Наталі Тозья (;  17 жовтня 1967) — французька тенісистка 1984–2003 рр.

Найважливіші фінали

Фінали турнірів Великого шолома

Одиночний розряд: 1 (0 титули, 1 поразка)

Парний розряд: 1 (0 титули, 1 поразка)

Чемпіонат WTA

Парний розряд: 2 (0 титули, 2 поразки)

Фінали WTA Tour

Одиночний розряд: 22 (8–14)

Парний розряд: 58 (25–33)

Виступи у турнірах Великого шолома

Одиночний розряд

Парний розряд

Примітки

Посилання 
 

Народились 1967
Кавалери ордена Почесного легіону
Французькі тенісистки
Учасники Кубку Гопмана
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 1988
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 1992
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 1996
Уродженці Бангі
Французькі олімпійці
Тенісисти на Кубку Гопмана
Центральноафриканські емігранти до Франції